Semele – planetoida o numerze katalogowym 86
 Semele – rodzaj roślin z rodziny myszopłochowatych
 Semele (Tyone) – w mitologii greckiej królewna tebańska i matka Dionizosa

Zobacz też 
 Radford Semele – wieś w dystrykcie Warwick, w hrabstwie Warwickshire, w Anglii
 skalnik semele – gatunek motyla z rodziny oczennicowatych